Мама́йка () — река в южной части Ставрополя. Исток реки находится в урочище Мамайской лесной даче, в черте Ставрополя на юго-восточном склоне Ставропольской горы. Мамайка является левым притоком реки Мутнянки. В нижнем и среднем течении река сильно загрязнена сточными водами с близлежащих предприятий и стоками домовладений частного сектора.

Гидрология 
Питание смешанное — грунтовое, снеговое, дождевое. Для реки характерно весеннее половодье, начинающее с середины февраля, средняя продолжительность 25 суток, и на весеннее половодье приходятся до 75 % годового стока.

Притоки 
 ручей родника Корыта
 ручей Карабинка
 ручей Гремучий
 ручей Волчий
 ручей Вторая Мамайка

Галерея

Примечания 

Реки Ставропольского края
География Ставрополя
Бассейн Грачёвки (притока Калауса)